Agosti se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Donat Agosti
 Giuseppe Agosti